Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres E et D.

Codes 
 ED, Airblue (code AITA)
 0xED, symbole i minuscule-accent aigu « í » (norme ISO/CEI 8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 et 16)

Sigles et abréviations 
 Ed., abréviation pour le prénom Édouard ou Edward.
 ED, Ending, séquence et musique de fin dans un épisode d'animation, particulièrement dans l'animation japonaise.
 Enseignements dirigés
 École doctorale
 Entente démocratique, groupe parlementaire français.
 Échographie Doppler, en médecine.
 ED pour Entente Directe est une nomenclature de la sécurité sociale.
ED, abréviation pour le portail en ligne EcoleDirecte.
ED, pour Équation différentielle.

Toponymes 
 Ed est une ville du comté de Västra Götaland, en Suède.

Autres 
 Ed, chaîne de supermarchés du groupe Dia.
 Ed, prénom anglo-saxon, également diminutif d'Edward, Edwin ou Edmund
 ed, éditeur de texte.
 Ed, série télévisée américaine.
 Ed, film américain de Bill Couturié sorti en 1996
 Ed de Melanie Mayron sorti en 2001 : 
 ED, en hexadécimal, représente le nombre 237 en décimal
 Ed : créateur du VGM Quiz portant sur les musiques de jeux-vidéo
 ED: Terme utilisé par la compagnie Nikon indiquant qu'un verre optique réduit la présence d'aberration chromatique accompagné d'un verre optique normal.

Notes et références 

Code
Abréviation
Homonymie de titre